Minimetro bezeichnet verschiedene Verkehrssysteme:
 MiniMetro, ein Verkehrssystem der italienischen Leitner AG, dessen Antrieb über ein umlaufendes Zugseil erfolgt
 Minimetrò Perugia, eine nach diesem System gebaute Anlage für den öffentlichen Nahverkehr in der italienischen Stadt Perugia
 Skylink-Minimetro, eine nach diesem System gebaute Anlage am Flughafen Frankfurt am Main

Mini Metro steht für:
 Austin Metro, ehemaliges PKW-Modell des englischen Automobilherstellers British Leyland
 Mini Metro (Computerspiel), Puzzle-Strategie-Computerspiel, bei dem es darum geht, ein U-Bahn-Netz aufzubauen